

Botanica 
 Porro – pianta erbacea monocotiledone della famiglia delle Liliaceae.

Famiglie 
 Porro – famiglia storica milanese

Geografia 
 Rovello Porro – comune italiano della provincia di Como in Lombardia

Persone 
 Alessandro Porro (1814-1879) – politico italiano
 Alessandro Porro – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Benedetta Bianchi Porro (1936-1964) – studentessa di medicina italiana, dichiarata beata dalla Chiesa cattolica
 Carlo Porro – generale e politico italiano
 Diego Porro (1856-1916) – organaro italiano
 Edoardo Porro –  ginecologo, docente e politico italiano
 Enrico Porro – lottatore italiano
 Ettore Porro – prefetto e politico italiano
 Felice Porro – generale e aviatore italiano
 Francesco Porro de' Somenzi – astronomo italiano
 Galeazzo e Pietro Paolo Porro – tipografi italiani
 Gian Pietro Porro – esploratore italiano
 Gian Pietro Porro – politico italiano
 Giovannangelo Porro – religioso italiano, beato dalla Chiesa cattolica
 Girolamo Porro – incisore italiano
 Giulio Porro Lambertenghi – patriota e storico italiano
 Giuseppe Porro (1835-1904) – docente, archivista e storico italiano
 Ignazio Porro – ottico e topografo italiano
 Luigi Porro Lambertenghi – patriota, imprenditore e politico italiano
 Luigi Porro (1939-2016) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Maurizio Porro – giornalista, critico cinematografico e critico teatrale italiano
 Nicola Porro – giornalista italiano
 Pedro Porro (1999) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore o ala
 Pietro Paolo Porro (XV sec.) – tipografo e incisore italiano.
 Ricardo Porro – architetto cubano
 Paolo Porro – pallavolista

Altro 
 Porro – nome attribuito a vari tipi di lesioni della pelle, in particolare alla verruca e al fibroma pendulo
 Casa Porro-Lambertenghi – palazzo ottocentesco milanese

Altri progetti